Johnston County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Johnston County, North Carolina 
 Johnston County, Oklahoma